Макса́т Дуйсенбе́кович Байжа́нов (; 6 августа 1984, Кзыл-Орда, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, полузащитник. Двукратный чемпион Казахстана (2011—2012).

Карьера

Клубная 
Максат Байжанов — воспитанник кызылординского футбола. Дебют в высшем дивизионе состоялся 9 августа 2002 года через три дня после его 18-летия в Усть-Каменогорске в матче «Восток-Алтын» — «Кайсар» (4-1). С 2002 по 2004 год играл в «Кайсаре». В 2005 году сезон начал в составе павлодарского «Иртыша». Затем вернулся в «Кайсар» и играл до 2008 года.

В сезоне 2009 перебрался в астанинский «Локомотив». В столице впервые стал с клубом призёром чемпионата Казахстана, выиграл серебряную медаль.

В 2010 году первую половину сезона играл в «Актобе», стал с клубом финалистом Кубка Содружества СНГ в январе и Суперкубка Казахстана 14 марта. Но в чемпионате сыграл всего 3 игры и затем был выставлен на трансфер. Вторую половину сезона провёл в составе «Жетысу».

С 2011 года игрок карагандинского «Шахтёра». В Караганде стал дважды чемпионом Казахстана, выиграл Кубок Казахстана и Суперкубок страны (открыл счёт в матче с «Астаной» (3-2).

В 2015 году перешёл в «Атырау», стал там основным игроком: провёл больше всех игр — 32 и забил больше всех голов — 5.

В 2016 году вернулся в «Шахтёр», снова сыграл больше всех в команде — 32 игры, забил 3 гола.

Но сезон 2017 начал в родном «Кайсаре», который вернулся в Премьер-лигу, и его возглавил болгарский тренер Стойчо Младенов. И опять Максат, как капитан и лидер, показал себя надёжным футболистом, снова сыграл больше всех в команде — 32 игры и забил 5 голов. В сезоне 2018 года вошёл в десятку рекордсменов Премьер-Лиги по сыгранным матчам 1992—2018 гг. (на 01.10.18), отыграв 30 сентября свой 400-й матч. В связи с чем получил от ПФЛК Приз памяти Серика Жейлитбаева — за 400 матчей, сыгранных в чемпионатах РК

В сборной 
В национальной сборной Казахстана ГТ Сергея Тимофеева дебютировал 29 января 2005 года в товарищеском матче против сборной Японии (0-4) в Иокогаме (Япония). Участвовал в отборочных матчах ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧЕ-2012 гг. Последний раз выступил за сборную ГТ Александра Бородюка 8 октября 2017 года в отборочном матче с Арменией (1-1) в Астане. Всего провёл 29 матчей за сборную и забил 1 гол в товарищеском матче сборной Азербайджана (1-0) в 2016 году.

Достижения

Командные 
 «Локомотив»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2009

 «Актобе»
 Финалист Кубка Содружества: 2010
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2010
 Итого: 1 трофей

 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2013
 Итого: 4 трофея

Личные 
 В списке 22 лучших футболистов казахстанской Премьер-лиги (4): № 1 (2006, 2008); № 2 (2007, 2009)
 Лауреат премии ФФК в номинации «Лучший полузащитник»: 2008
 Приз памяти Серика Жейлитбаева — за 400 матчей, сыгранных в чемпионатах РК (2018).

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль  на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль  на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Атырау»